Drummond (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Drummond (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Drummond (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Drummond Cemetery, een Britse militaire begraafplaats

Personen 
 Alice Drummond (1928-2016), Amerikaans actrice
 Anabella Drummond (1350-1401), de koningin-gemalin van Robert III van Schotland
Bill Drummond (1953), Schots muzikant, kunstenaar
 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), Braziliaans dichter
 Zwartbaard (Edward Drummond) (1680-1718), Engels piraat
 Eric Drummond, (1876-1951), Brits diplomaat, eerste secretaris-generaal van de Volkenbond
 Gerald Drummond, (1976), Costa Ricaans voetballer 
 Grace Hay Drummond-Hay, (1895-1946), Brits journaliste
 Greg Drummond (1989), Schots curler
 Henry Drummond (1786-1860), Brits bankier en parlementariër, grondlegger van de Katholiek Apostolische Kerk
 Henry Drummond (evangelist) (1851-1897), Schots evangelist
 James Drummond (circa 1786-1863), Brits botanicus en naturalist, pionier in West-Australië
 Jervis Drummond (1976), Costa Ricaans voetballer
 Jon Drummond (1968), Amerikaans atleet en sprinttrainer
 Margaretha Drummond (ca. 1340-1375), de tweede koningin-gemalin van David II van Schotland
 Ross Drummond (1956), Schots golfspeler
 Scott Drummond (1974), Brits golfspeler
 Stuart Drummond (1973), Brits burgemeester
 Tim Drummond (1940), Amerikaans sessiemuzikant